Fischweg bezeichnet
 Fischtreppe (Fischpass)
 je nach Fischart verschiedene Wege, bzw. Routen, die Fische auf ihren Wanderungen durch die Gewässer einhalten

 eine Kletterroute, siehe Weg durch den Fisch